(par ordre alphabétique)

 François Duchesneau, un philosophe et professeur québécois,
 
 Souyan Jetten-Duchesneau, une actrice canadienne (québécoise).